Ce nom est partagé par :
 Baie de Newark, une baie des États-Unis située principalement dans l'État du New Jersey ;
 , une baie de Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud située sur la côte méridionale de la Géorgie du Sud ;
 Baie de Newark, une baie du Royaume-Uni située dans l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse.